Patera kiowaensis är en snäckart som först beskrevs av Simpson 1888.  Patera kiowaensis ingår i släktet Patera och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
kiowaensis